

Sciences et techniques 
Amasia peut désigner :
 Amasia, en biologie, un genre d'insectes diptères, défini en 1800 par Johann Wilhelm Meigen mais requalifié ensuite en synonyme du genre Penthetria ;
 Amasia, en sciences de la Terre, un hypothétique futur supercontinent.

Culture et société 
 Amasia est un bateau avec lequel quatre jeunes décidèrent de faire le tour du monde sans usage d'essence, seules des technologies vertes fournissant l'indépendance énergétique du voilier.

Toponyme 

 Amasia, une ville dans le marz d'Armavir ;
 Amasia, un village dans le marz de Shirak ;
 Amasia, un ancien raion ;
 Amasia ou Amasée, la capitale de la province de Diospontus, créée par Dioclétien et rattachée au diocèse du Pont (actuellement Amasya en Turquie) ;
 Amasia, le nom latin de l'Ems, un fleuve d'Allemagne ;

Référence